Лэ:

 Лэ — во французской литературе XII—XIV веков стихотворное произведение лирического или лирико-эпического характера.
 Лэ — одна из букв китайского алфавита чжуинь.
 Лэ Цзинъи (род. 1975) — китайская олимпийская чемпионка по плаванию.
 Лэ Ши (930—1008) — китайский писатель эпохи Сун.
 Лэ Яньчжэнь (ум. 888) — полевой командир в конце китайской династии Тан, военный губернатор.

См. также 
 Лэ Марии Французской — сборник из 12 лэ, традиционно приписываемый Марии Французской.
 Лэ об Иньоресе — анонимное французское лэ середины XIII века.